Die Liste geographischer und ethnografischer Bezeichnungen in der Bibel kann alle Namen von Orten, Bergen, Flüssen, Seen, Meeren, Inseln, Heiligtümern, Ländern, Völkern umfassen, die in der Bibel (Hebräische Bibel, Altes Testament und Neues Testament) vorkommen. Für Personennamen gibt es die Liste biblischer Personen.

Die Schreibweise soll sich nach der ökumenischen Einheitsübersetzung der Bibel richten bzw. nach den Loccumer Richtlinien zur Schreibweise biblischer Namen. Andere bekannte Schreibweisen stehen in der Regel in der Definition des jeweiligen Artikels, sind als Weiterleitung auf diesen eingerichtet und brauchen daher hier nicht wiederholt zu werden.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Q

P

R

S

T

U

W

Z

Siehe auch 
 Bibellexikon
 Liste antiker Ortsnamen und geographischer Bezeichnungen
 Berge in der Bibel
 Pflanzen in der Bibel
 Tiere in der Bibel

Literatur 
 WiBiLex Das Wissenschaftliche Bibellexikon

Einzelnachweise 

Liste (Bibel)
!
!
!
Bibel
Liste (antike Geographie)